Лас Торонхас има више значења:

 Лас Торонхас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Торонхас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Торонхас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику